Хофер може да се отнася за:

 вид дребен бозайник от сем. Гоферови, като:
 равнинен хофер
 хофер на Бота

Личности 
Личности с фамилия Hoffer, Hofer (Хофер, Хофър):
 Хедвиг Хофер-Шаксел (1888 – 1961) – австрийска психоаналитичка
 Вили Хофер (1897 – 1967) – австрийски психоаналитик
 Ерик Хофер (1898 – 1983) – американски писател
 Уилям Хофър (р. 1943) – американски писател
 Норберт Хофер (р. 1971) – австрийски политик
 Ервин Хофер (р. 1987) – австрийски футболист